Turnu, das rumänische Wort für Turm, ist Namensbestandteil zweier rumänischer Städte an der Donau:
Drobeta Turnu Severin im Kreis Mehedinți
Turnu Măgurele im Kreis Teleorman

Turnu ist der Name 
 eines Ortes in Rumänien, siehe Turnu (Arad)

Turnu Roșu, (deutsch: „Roter Turm“), ist der Name eines Passes bzw. des Durchflusses der Olt durch die Südkarpaten und einer dort liegenden Burg; siehe Roter-Turm-Pass